Rivière Blanche, significando río Blanco en francés, puede referirse a ríos y poblaciones diversos:

Topónimos 
 Rivière Blanche, río de Martinica.
 Rivière-Blanche, población de Bas-Saint-Laurent (Quebec).
 Rivière Blanche, río en  Gatineau (Quebec).
 Rivière Blanche, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Gros-Morne.
 Rivière Blanche, río de Ontario.
 Rivière Blanche, río de Bas-Saint-Laurent (Quebec).